VP kan avse:
Vicepresident – den person som har till uppgift att fullgöra en presidents uppgift
Våra Pojkar – en fristående scoutorganisation